Peene – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Piana – rzeka w Niemczech
 Stolpe an der Peene – miejscowość i gmina w Niemczech